Wyniki Grand Prix Hiszpanii na Circuit de Catalunya 28 kwietnia 2002.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

Hiszpania
2002
2002 w Hiszpanii